Гешта́льт ( — целостная форма или структура) — понятие в гештальтпсихологии.

Также гештальт - это понятие в гештальт-терапии.

См. также 
 «Gestalt» — манга Юн Коги.
 Гештальт — составной тип роботов вселенной Трансформеров.